Az Újbirodalom kifejezést több ókori közel-keleti államalakulat elnevezésére szokás alkalmazni.

Egyiptomi Újbirodalom (Kr. e. 16. század – Kr. e. 11. század)
Hettita Újbirodalom (Kr. e. 1344 – Kr. e. 1200 k.)
Újasszír Birodalom (Kr. e. 911 – Kr. e. 612)
Újbabiloni Birodalom (Kr. e. 626 – Kr. e. 539)